Тамбовский — фамилия и название населённых пунктов в России:

Персоналии 
 Тамбовский, Анатолий Николаевич (род. 1955) — доктор педагогических наук, профессор РГРТУ, мастер спорта по пулевой стрельбе, рекордсмен России. 
 Тамбовский, Андрей Павлович  (род. 1994) — российский пловец, мастер спорта международного класса по плаванию.

Топонимы 
 Тамбовский — хутор в Гиагинском районе Адыгеи.
 Тамбовский — посёлок в Каменском районе Алтайского края.
 Тамбовский — посёлок в Романовском районе Алтайского края.
 Тамбовский — посёлок в Духовницком районе Саратовской области.
 Тамбовский — посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Тамбовский — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области.

См. также 
 Тамбовский округ
 Тамбовский район
 Тамбовский сельсовет
 Тамбовский уезд
 Тамбовское